Comitatul Murray, conform originalului din limba engleză, Murray County, s-ar putea referi la unul din următoarele cinci comitate, două din Australia și trei din Statele Unite ale Americii.

În Australia 

 Comitatul Murray, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul  Murray, statul  -- (Categorie și format)

În Statele Unite ale Americii 
 Comitatul Murray, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Murray, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Murray, statul  -- (Categorie și format)

Vezi și 
 Murray (dezambiguizare)